Undermedvetet är en psykologisk term inom den freudianska psykoanalytiska teorin för psykiska reflexer, drifter och impulser som kan manifestera (uppenbara) sig på olika sätt.

Några av de mest basala drifterna är aggressionen och libidot, eftersom dessa drifter handlar om överlevnaden. Ett sunt libido yttrar sig i begär som personen rimligen kan anta att den långsiktigt mår bra av. Det undermedvetna kan också vara mer eller mindre stört, och, enligt psykoanalytisk teori, då yttra sig i form av neuroser, freudiansk felsägning, med fler sätt.

I psykoanalytisk och psykodynamisk teori undviker man, på uppmaning av Freud, i allmänhet att använda termen undermedvetet. Istället använder de termen omedvetet.

Se även 
 Omedvetet
 Medvetande

Källor 

Medvetande